Фрейдзон, Владимир Израилевич (1922—2004) — советский и российский историк.
 Фрейдзон, Клаудио (Claudio Freidzon, род. 1955) — основатель христианской церкви «Царь царей» (Rey de Reyes) в Буэнос-Айресе, Аргентина, его называют южноамериканским Бенни Хинном. 
 Фрейдзон, Майя Григорьевна (род. 1936) — советская шашистка, специализировавшаяся в русских шашках, чемпионка СССР среди женщин 1961 года.
 Фрейдзон, Максим Робертович — российский бизнесмен.
 Нэлин, Эммануил Фроймович (настоящая фамилия Фрейдзон, 1925—1999) — российский актёр и конферансье, заслуженный артист Российской Федерации (1995).

См. также 
 Фрейдсон, Элиот (Eliot Freidson, 1923—2005) — один из основателей социологии медицины